Grafe steht für:
 Grafe (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Grafe-Haus, Haus im Stadtteil Kötzschenbroda der sächsischen Stadt Radebeul
 A. Grafe Nachfolger, Glashütte im heute zu Magdeburg gehörenden Ort Westerhüsen

Siehe auch:
 Graphé
 Gräfe
 Grafe (Familienname)
 Grave (Patriziergeschlecht)